Sezon 1955/56 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Stade Rennais
 Angers SCO
 US Valenciennes-Anzin

Najlepsi strzelcy

Skład mistrzowskiej drużyny OGC Nice 
 Bramkarze
  Dominique Colonna
  Henri Hairabedian
 Obrońcy
  Gilbert Bonvin
  Rémy Fronzoni
  César Hector Gonzales
  Alphonse Martinez
  Aleardo Nani
  Guy Poitevin
 Pomocnicy
  José Carlos Brandaozinho
  Jean Luciano
  François Milazzo
 Napastnicy
  Jean-Pierre Alba
  Mohammed Abderrazak
  Ruben Bravo
  Robert Brun
  Just Fontaine
  Victor Nuremberg
  Joseph Ujlaki

 Trener
  Luis Carniglia

Przypisy 

1955 w piłce nożnej
1955 we Francji
1956 w piłce nożnej
1956 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji